Villasuso puede referirse a:

Lugares de España:
 Villasuso: Localidad del municipio de Valle de Mena (Burgos).
 Villasuso: Localidad del municipio de Anievas (Cantabria).
 Villasuso: Localidad del municipio de Campoo de Yuso (Cantabria).
 Villasuso de Cieza: Localidad del municipio de Cieza (Cantabria).